Malpighi ist der Familienname von:
 Marcello Malpighi (1628–1694), italienischer Anatom und Pionier der Mikroskopie

Sonstiges:
 Malpighi-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Malpighi-Körperchen (Begriffsklärung)